Michael nebo Mike Peters může být:

 Mike Peters (kreslíř) (* 1943) – americký kreslíř
 Michael Peters (choreograf) (1948–1994) – americký choreograf
 Mike Peters (hudebník) (* 1959) – velšský hudebník
 Michael Peters (grafik) – anglický grafik